A Nagyboldogasszony-templomok listája azoknak a templomoknak a listája, amelyeket Szűz Mária mennybevétele ünnepének tiszteletére Nagyboldogasszonynak szenteltek fel.

A történelmi Magyarország területén (Horvátország nélkül)
 Nagyboldogasszony-templom, Acsa
 Nagyboldogasszony-kápolna, Aggtelek
 Nagyboldogasszony-templom, Ajak
 Nagyboldogasszony-templom, Ajka
 Nagyboldogasszony-bazilika, Andocs (híres búcsújáróhely)
 Nagyboldogasszony-templom, Aranyosapáti
 Nagyboldogasszony-templom, Asszonyvására
 Nagyboldogasszony-templom, Babócsa
 Nagyboldogasszony-templom, Bakonygyirót
 Nagyboldogasszony-templom, Bakonykúti
 Nagyboldogasszony-templom, Bakonyszücs
 Nagyboldogasszony-templom, Balatonboglár
 Nagyboldogasszony-templom, Balatonfüred
 Nagyboldogasszony-templom, Balatonakarattya
 Nagyboldogasszony-templom, Balatonmáriafürdő
 Nagyboldogasszony-templom, Balatonőszöd
 Nagyboldogasszony-templom, Báránd
 Nagyboldogasszony-templom, Bárna
 Nagyboldogasszony-templom , Bátaszék
 Nagyboldogasszony-templom, Bázakerettye
 Nagyboldogasszony-templom, Bazsi
 Nagyboldogasszony-templom, Bekecs
 Nagyboldogasszony-templom, Bélapátfalva
 Nagyboldogasszony-templom, Bernecebaráti
 Nagyboldogasszony-templom, Bezi
 Nagyboldogasszony-templom, Bihar
 Nagyboldogasszony-templom, Bodola
 Nagyboldogasszony-templom, Borjád
 Nagyboldogasszony-templom, Borsodszirák
 Mátyás-templom (Nagyboldogasszony-templom), Budapest I. kerület
 Nagyboldogasszony-templom, Budapest IV. kerület
 Belvárosi plébániatemplom (Nagyboldogasszony-templom), Budapest V. kerület
 Nagyboldogasszony-templom, Budapest XIX. kerület
 Nagyboldogasszony-templom, Budapest XXII. kerület
 Nagyboldogasszony-templom, Budapest XXIII. kerület
 Nagyboldogasszony-templom, Buzsák
 Nagyboldogasszony-templom, Celldömölk
 Nagyboldogasszony-templom, Csákány
 Nagyboldogasszony-templom, Csanádtapolca
 Nagyboldogasszony-templom, Csapi
 Nagyboldogasszony-templom, Csengerújfalu
 Nagyboldogasszony-templom, Csíknagyboldogasszonyfalva
 Millenniumi templom (Nagyboldogasszony-templom), Csíkszereda
 Nagyboldogasszony-kápolna, Csíkszentgyörgy
 Nagyboldogasszony-templom, Csokvaomány
 Nagyboldogasszony-templom, Csongrád
 Nagyboldogasszony-templom, Csorna
 Nagyboldogasszony-templom, Csörnyeföld
 Nagyboldogasszony-templom, Désakna
 Nagyboldogasszony-templom, Déva
 Nagyboldogasszony-templom, Dombóvár
 Nagyboldogasszony-templom, Eger
 Nagyboldogasszony-templom, Ercsi
 Nagyboldogasszony-templom, Érd
 Nagyboldogasszony-templom, Erdőd
 Nagyboldogasszony-templom, Eszteregnye
 Esztergomi bazilika (Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főszékesegyház), Esztergom
 Nagyboldogasszony-templom, Felcsút
 Nagyboldogasszony-templom, Felsőbánya
 Nagyboldogasszony-templom, Felsőbodrogfalva
 Nagyboldogasszony-templom, Felsőnána
 Nagyboldogasszony-templom, Fertőd
 Nagyboldogasszony-templom, Fonyód
 Nagyboldogasszony-kápolna, Fonyód
 Nagyboldogasszony-templom, Forró
 Nagyboldogasszony-templom, Fülek
 Nagyboldogasszony-templom, Fülöpjakab
 Nagyboldogasszony-templom, Füzesabony
 Nagyboldogasszony-templom, Gáborjánháza
 Nagyboldogasszony-templom, Gagyvendégi
 Nagyboldogasszony-templom, Gamás
 Nagyboldogasszony-templom, Garé
 Nagyboldogasszony-templom, Gávavencsellő
 Nagyboldogasszony-templom, Gesztely
 Nagyboldogasszony-templom, Gétye
 Nagyboldogasszony-templom, Girincs
 Nagyboldogasszony-Bazilika Gödöllő
 Nagyboldogasszony-templom, Gödre
 Nagyboldogasszony-templom, Göncruszka
 Nagyboldogasszony-templom, Görgeteg
 Nagyboldogasszony-templom, Grábóc
 Nagyboldogasszony-templom, Gúta
 Nagyboldogasszony-templom, Gyarmat
 Nagyboldogasszony-templom, Gyergyótölgyes
 Nagyboldogasszony-templom, Gyóró
 Nagyboldogasszony-templom, Győr
 Nagyboldogasszony-templom, Győr
 Győri bazilika (Nagyboldogasszony-székesegyház), Győr
 Nagyboldogasszony-templom, Hajmás
 Nagyboldogasszony-templom, Halimba
 Nagyboldogasszony-templom, Helvécia
 Nagyboldogasszony-templom, Hercegszántó
 Nagyboldogasszony-templom, Holcmány
 Nagyboldogasszony-templom, Hosszúaszó
 Nagyboldogasszony-templom, Hosztót
 Nagyboldogasszony-templom, Ibrány
 Nagyboldogasszony-templom, Jászberény
 Nagyboldogasszony-templom, Jászkarajenő
 Nagyboldogasszony-templom, Jéke
 Nagyboldogasszony-templom, Kállósemjén
 Kalocsai főszékesegyház (Nagyboldogasszony-főszékesegyház), Kalocsa
 Nagyboldogasszony-kápolna, Kapospula
 Nagyboldogasszony-kápolna, Kaposújlak
 Nagyboldogasszony-székesegyház, Kaposvár
 Nagyboldogasszony-templom, Kásád
 Nagyboldogasszony-templom, Kastélyosdombó
 Nagyboldogasszony-templom, Kazár
 Nagyboldogasszony-kápolna, Kecskemét
 Nagyboldogasszony-templom, Kemeneshőgyész
 Nagyboldogasszony-templom, Kemenespálfa
 Nagyboldogasszony-templom, Kenderes
 Nagyboldogasszony-templom, Kézdisárfalva
 Nagyboldogasszony-templom, Kilimán
 Nagyboldogasszony-templom, Kisbér
 Nagyboldogasszony-templom, Kisburcsa
 Nagyboldogasszony-templom, Kiszombor
 Apátsági-Nagyboldogasszony-templom, Kolozsvár
 Nagyboldogasszony-templom, Komárom
 Nagyboldogasszony-templom, Kömlő
 Nagyboldogasszony-templom, Kömpöc
 Nagyboldogasszony-templom, Kővágóörs
 Nagyboldogasszony-templom, Küküllővár
 Nagyboldogasszony-templom, Lánycsók
 Nagyboldogasszony-templom, Legénd
 Nagyboldogasszony-templom, Lövő
 Nagyboldogasszony-templom, Madaras
 Nagyboldogasszony-templom, Magyaralmás
 Nagyboldogasszony-templom, Magyarszarvaskend
 Nagyboldogasszony-templom, Makó
 Nagyboldogasszony-templom, Máriakéménd
 Nagyboldogasszony-templom, Marosnyír
 Szentkúti Nagyboldogasszony-templom (Nagyboldogasszony-bazilika), Mátraverebély
 Nagyboldogasszony-templom, Mátraverebély
 Nagyboldogasszony-templom, Mezőtúr
 Minorita templom (Nagyboldogasszony-templom), Miskolc
 Nagyboldogasszony-templom, előbbi közelében, 1544-ben elpusztult
 Nagyboldogasszony-templom, Mohács
 Nagyboldogasszony-templom, Monor
 Nagyboldogasszony-kápolna, Móricgát
 Nagyboldogasszony-kápolna, Nagyatád
 Nagyboldogasszony-templom, Nagykanizsa
 Nagyboldogasszony-templom, Nagykanizsa
 Nagyboldogasszony-templom, Nagykovácsi
 Nagyboldogasszony-templom, Nagymajtény
 Nagyboldogasszony-templom, Nagyszénás
 Nagyváradi római katolikus székesegyház (Nagyboldogasszony-bazilika), Nagyvárad
 Nagyboldogasszony-templom, Nagyvenyim
 Nagyboldogasszony-templom, Németújfalu
 Nagyboldogasszony-templom, Nógrád
 Nagyboldogasszony-templom, Nova
 Nagyboldogasszony-templom, Nyárádköszvényes
 Nagyboldogasszony-templom, Nyírbéltek
 Nagyboldogasszony-templom, Olaszliszka
 Nagyboldogasszony-templom, Ormándlak
 Nagyboldogasszony-templom, Ormosbánya
 Nagyboldogasszony-templom, Oroszhegy
 Nagyboldogasszony-templom, Osli
 Nagyboldogasszony-templom, Ostffyasszonyfa
 Nagyboldogasszony-iskolakápolna, Ózd
 Nagyboldogasszony-templom, Páli
 Nagyboldogasszony-templom, Pápa
 Nagyboldogasszony-templom, Papos
 Nagyboldogasszony-templom, Pásztó
 Nagyboldogasszony-templom, Pécs
 Nagyboldogasszony-templom, Pécsvárad
 Nagyboldogasszony-templom, Pér
 Nagyboldogasszony-kápolna, Petrivente
 Nagyboldogasszony-templom, Pilisvörösvár
 Nagyboldogasszony-templom, Pitvaros
 Nagyboldogasszony-templom, Polgár
 Nagyboldogasszony-templom, Pusztamérges
 Nagyboldogasszony-templom, Pusztaszentlászló
 Nagyboldogasszony-templom, Radnót
 Nagyboldogasszony-templom, Rakaca
 Nagyboldogasszony-székesegyház, Rozsnyó
 Nagyboldogasszony-templom, Sárbogárd
 Nagyboldogasszony-kápolna, Sárbogárd
 Nagyboldogasszony-templom, Sárospatak
 Nagyboldogasszony-templom, Sátoraljaújhely
 Nagyboldogasszony-templom, Sepsibükszád
 Nagyboldogasszony-templom, Sinfalva
 Nagyboldogasszony-templom, Som
 Nagyboldogasszony-templom, Sopron
 Nagyboldogasszony-templom, Sorokpolány
 Nagyboldogasszony-templom, Sülelmed
 Nagyboldogasszony-templom, Súr
 Nagyboldogasszony-templom, Szamosdara
 Nagyboldogasszony-templom, Szárhegy
 Nagyboldogasszony-kápolna, Szászfa
 Nagyboldogasszony-templom, Szászvár
 Nagyboldogasszony-kápolna, Százhalombatta
 Nagyboldogasszony-bazilika, Székesfehérvár
 Nagyboldogasszony- és Nepomuki Szent János-templom, Székesfehérvár
 Nagyboldogasszony-iskolakápolna, Szentgotthárd
 Nagyboldogasszony-templom, Szentgotthárd
 Nagyboldogasszony-templom, Szilágysomlyó
 Nagyboldogasszony-templom, Szirák
 Nagyboldogasszony-templom, Sződliget
 Nagyboldogasszony-templom, Tamási
 Nagyboldogasszony-templom, Tapolca
 Nagyboldogasszony-templom, Tenkegörbed
 Nagyboldogasszony-templom, Tereske
 Nagyboldogasszony-templom, Tiszafüred
 Nagyboldogasszony-templom, Tolna
 Nagyboldogasszony-templom, Torontálvásárhely
 Nagyboldogasszony-templom, Torvaj
 Nagyboldogasszony-templom, Tura
 Nagyboldogasszony-templom, Udvari
 Nagyboldogasszony-templom, Újbarok
 Nagyboldogasszony-templom, Újlengyel
 Nagyboldogasszony-templom, Úrhida
 Nagyboldogasszony-templom, Úrkút
 Váci székesegyház (Nagyboldogasszony-székesegyház), Vác
 Nagyboldogasszony-templom, Vágáshuta
 Nagyboldogasszony-templom, Vajdahunyad
 Nagyboldogasszony-templom, Vajszló
 Nagyboldogasszony-templom, Várpalota
 Nagyboldogasszony-templom, Vásárosnamény
 Nagyboldogasszony-templom, Vasasszonyfa
 Nagyboldogasszony-templom, Vasboldogasszony
 Nagyboldogasszony-templom, Vasegerszeg
 Nagyboldogasszony-templom, Vaspör
 Nagyboldogasszony-templom, Vassurány
 Nagyboldogasszony-templom, Vasszécseny
 Nagyboldogasszony-templom, Vasvár
 Nagyboldogasszony-templom, Verebély, Szlovákia
 Nagyboldogasszony-templom, Villánykövesd
 Nagyboldogasszony-templom, Vulkán
 Nagyboldogasszony-templom, Zalaszentbalázs
 Nagyboldogasszony-templom, Zalaszentgrót
 Nagyboldogasszony-templom, Zirc
 Nagyboldogasszony-templom, Zselickisfalud
 Nagyboldogasszony-templom, Zsibó

Csehországban 
 Nagyboldogasszony-templom, Hradzsin, Strahov-kolostor

Horvátországban 
Zágrábi katedrális
Nagyboldogasszony-templom, Oštarije
Nagyboldogasszony-templom, Zajezda
Nagyboldogasszony-templom, Zlatar

Mexikóban
 Nagyboldogasszony-székesegyház, Chilpancingo de los Bravo (Guerrero)
 Nagyboldogasszony-székesegyház, Cuernavaca (Morelos)
 Nagyboldogasszony-templom, Cupilco (Tabasco)
 Nagyboldogasszony-székesegyház, Hermosillo (Sonora)
 Nagyboldogasszony-székesegyház, Veracruz
 Nagyboldogasszony-székesegyház, Zacatecas

Spanyolországban
 Nagyboldogasszony-székesegyház, Pamplona

Szerbiában
 Boldogságos Szűz Mária mennybevétele székesegyház, Belgrád

Források 
 http://miserend.hu/

Katolikus templomok, kolostorok